Министр иностранных дел Турции () — министерский пост в правительстве Турции, который занимается иностранными делами Турции. Пост в современном виде появился в 1920 году. Нынешний министр иностранных дел — Мевлют Чавушоглу.

Список министров 
 Бекир Сами Кундух — (3 мая 1920 — 8 мая 1921);
 Ахмет Мухтар Моллаоглы — (3 мая 1920 — 8 мая 1921);
 Юсуф Кемаль-бей — (18 мая 1920 — 26 октября 1922);
 Исмет Инёню — (26 октября 1922 — 21 ноября 1924);
 Шюкрю Кая — (21 ноября 1924 — 3 марта 1925);
 Тевфик Рюштю Арас — (3 марта 1925 — 11 ноября 1938);
 Шюкрю Мехмет Сараджоглу — (11 ноября 1938 — 9 июля 1942);
 Нуман Менеменчиоглу — (9 июля 1942 — 13 сентября 1944);
 Хасан Сака — (13 сентября 1944 — 10 сентября 1947);
 Неджметтин Садак — (10 сентября 1947 — 22 мая 1950);
 Мехмет Фуат Кёпрюлю — (22 мая 1950 — 15 апреля 1955);
 Аднан Мендерес — (15 апреля — 27 июля 1955);
 Фатин Рюштю Зорлу — (27 июля — 9 декабря 1955);
 Мехмет Фуат Кёпрюлю — (9 декабря 1955 — 20 июня 1956);
 Ибрагим Этхем Мендерес — (20 июня 1956 — 25 ноября 1957);
 Фатин Рюштю Зорлу — (25 ноября 1957 — 27 мая 1960);
 Селим Рауф Сарпер — (30 мая 1960 — 26 марта 1962);
 Феридун Джемаль Эркин — (26 марта 1962 — 20 февраля 1965);
 Хасан Эсат Ишик — (20 февраля — 27 октября 1965);
 Ихсан Сабри Чаглаянгиль — (27 октября 1965 — 26 марта 1971);
 Осман Эсим Олджай — (26 марта — 11 декабря 1971);
 Умит Халук Байюлкен — (11 декабря 1971 — 26 января 1974);
 Туран Гюнеш — (26 января — 17 ноября 1974);
 Мелих Рауф Эсенбель — (17 ноября 1974 — 31 марта 1975);
 Ихсан Сабри Чаглаянгиль — (31 марта 1975 — 21 июня 1977);
 Ахмет Гюндюз Окчюн — (21 июня — 21 июля 1977);
 Ихсан Сабри Чаглаянгиль — (21 июля 1977 — 5 января 1978);
 Ахмет Гюндюз Окчюн — (5 января 1978 — 12 ноября 1979);
 Хайреттин Эркмен — (12 ноября 1979 — 5 сентября 1980);
 Эртугрул Экрем Джейхун — (5 сентября — 12 сентября 1980, и. о.);
 Ильтер Тюркмен — (12 сентября 1980 — 24 октября 1983);
 Вахит Мелих Халефоглу — (13 декабря 1983 — 21 декабря 1987);
 Месут Йылмаз — (21 декабря 1987 — 21 февраля 1990);
 Али Хюсрев Бозер — (22 февраля — 12 октября 1990);
 Ахмет Куртджебе Альптемочин — (12 октября 1990 — 23 июня 1991);
 Исмаил Сафа Гирай — (23 июня — 21 ноября 1991);
 Хикмет Четин — (21 ноября 1991 — 27 июля 1994);
 Мюмтаз Сойсал — (27 июля — 28 ноября 1994);
 Мурат Караялчин — (12 декабря 1994 — 27 марта 1995);
 Эрдал Инёню — (27 марта — 6 октября 1995);
 Али Джошкун Кырджа — (6 — 31 октября 1995);
 Дениз Байкал — (31 октября 1995 — 6 марта 1996);
 Эмре Гёненсай — (6 марта — 28 июня 1996);
 Тансу Чиллер — (28 июня 1996 — 30 июня 1997);
 Исмаил Джем — (30 июня 1997 — 12 июля 2002);
 Шюкрю Гюрель — (12 июля — 18 ноября 2002);
 Яшар Якыш — (18 ноября 2002 — 11 марта 2003);
 Абдулла Гюль — (14 марта 2003 — 28 августа 2007);
 Али Бабаджан — (29 августа 2007 — 1 мая 2009);
 Ахмет Давутоглу — (1 мая 2009 — 28 августа 2014);
 Мевлют Чавушоглу — (29 августа 2014 — 28 августа 2015);
 Феридун Синирлиоглу — (28 августа 2015 — 24 ноября 2015);
 Мевлют Чавушоглу — (25 ноября 2015 — н.в).

Ссылки 
 Список министров на terra.es 
 Список министров на rulers.org 

Списки:Турция
Турция